Münchenreuth ist der Ortsname von

 Münchenreuth (Feilitzsch), Ortsteil der Gemeinde Feilitzsch, Landkreis Hof, Bayern
 Münchenreuth (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern